Alumnus (plurál alumni, ženská forma alumna, pl. alumnae; latinsky chovanec) má různé významy:

 v češtině především chovanec alumnátu, tj. seminarista nebo student internátní školy
 v angličtině a němčině se používá ale také a především ve významu absolvent školy, zpravidla vysoké

Reference